Stephens Island ist der Name folgender Inseln:

 Stephens Island (Torres Strait), Insel in Australien
 Stephens Island (Neuseeland), Insel in Neuseeland